Hrvatska
 Glogovica (Podcrkavlje), naselje u općini Podcrkavlje
 Glogovica (rijeka), rijeka u Hrvatskoj

BiH
 Glogovica (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj

Srbija
 Glogovica (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac